Александр Викторович Игнатенко: Игнатенко, Александр Викторович (род. 1951) — советский футболист и российский тренер.
 Игнатенко, Александр Викторович (род. 1993) — украинский футболист.